Terma az ókori itáliai termálfürdők neve
 Terma tibeti buddhista tanítás